Чемпионат Египта по футболу 1962/1963 — 13-й чемпионат Египта, проходивший с 28 сентября 1962 по года 5 июня 1963 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Группа А

Группа В

Плей-офф за чемпионство

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1962/1963 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1962/1963 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
1963 год в Египте
1962 год в Египте